

Cinema 
 Wide Open – film del 1927 diretto da John Grey
 Wide Open – film del 1930 diretto da Archie Mayo

Letteratura 
 Disarmati (Wide Open) – romanzo di Nicola Barker del 1998

Musica 
 Wide Open – album dei Sawyer Brown del 1988
 Wide Open – album degli Heartland del 1991
 Wide Open – album dei Kinobe del 2004
 Wide Open – album di Jason Aldean del 2009
 Wide Open – brano dei Chemical Brothers e Beck del 2015, dall'album Born in the Echoes
 Wide Open – album di Michael McDonald del 2017

Televisione 
 Wide Open – episodio della seconda stagione di Millennium del 1997